I Got a Boy è un brano del gruppo musicale sudcoreano Girls' Generation, pubblicato il 1º gennaio 2013 nell'album in studio omonimo.

Classifiche

Classifiche settimanali

Classifiche di fine anno

Note

Collegamenti esterni 
 

Brani musicali al numero uno in Corea del Sud